Georg Wiesand ist der Name folgender Personen: 

* Georg Friedrich Wiesand (1777–1842), Jurist, Rittergutsbesitzer und Mitglied des Sächsischen Landtags
 Georg Stephan Wiesand (1736–1821), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Wilhelm Wiesand, deutscher Rittergutsbesitzer und Landrat